České příjmení Janů nosí více různých osobností:

Ivana Janů (* 1946) – česká politička KDU-ČSL, poslankyně ČNR a PSP a soudkyně Ústavního soudu ČR
Karel Janů (1910–1995) – český architekt
Miroslav Janů (1959–2013) – český fotbalista a trenér
Petra Janů (* 1952) – česká zpěvačka
Tomáš Janů (* 1973) – český fotbalista
Zorka Janů (1921–1946) – česká herečka

Externí odkazy